Andreï Alekseïevitch Konev - en  et en anglais :  - (né le  à Miass en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il comme sa carrière en senior avec l'équipe réserve du Traktor Tcheliabinsk dans la Pervaïa liga. En 2007-2008, il débute dans la Superliga.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Russie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie 2008. En , il est appelé pour participer à Coupe de Polésie, manche de l'Euro Ice Hockey Challenge avec la Russie B. Il dispute sa première partie avec cette sélection, le , lors d'une victoire 5-0 face au Danemark.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 16|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 21|| 1|| 5|| 6|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 45|| 0|| 9|| 9|| 42|| || || || ||
|-
| Traktor Tcheliabinsk || Superliga || 12|| 0|| 0|| 0|| 12|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 30|| 0|| 5|| 5|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 35|| 1|| 5|| 6|| 34|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Belye Medvedi || MHL || 12|| 1|| 1|| 2|| 63|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 12|| 2|| 0|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Belye Medvedi || MHL || 4|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 22|| 1|| 2|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || VHL || 17|| 0|| 7|| 7|| 8|| 10|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 24|| 3|| 2|| 5|| 8|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Donbass Donetsk || KHL|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Sibir Novossibirsk || KHL || 11|| 0|| 2|| 2|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets || KHL || 12|| 0|| 1|| 1|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL || 13|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Admiral Vladivostok || KHL || 11 || 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL || 24|| 0|| 2|| 2|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ioujny Oural Orsk || VHL || 2 || 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Iermak Angarsk || VHL || 46|| 3|| 8|| 11|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || PSK Sakhaline || Asia League || 33|| 6|| 14|| 20|| 62|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en janvier 1989
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Miass
Défenseur de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Iermak Angarsk
Joueur du Ioujny Oural Orsk